Winger kan syfta på:

 Debra Winger
 Kip Winger
 Winger (musikgrupp)
 Winger, Minnesota